Melin (gemeente), een gemeente in Frankrijk
Mélin, een gemeente in België
Melin (berg), een berg op de Faeröer